Charles Brincat (... – ...) – calciatore maltese
 Charles Brincat (1953) – ex calciatore maltese